Federico Cristián de Brandeburgo-Bayreuth (17 de julio de 1708 en Weferlingen - 20 de enero de 1769 en Bayreuth) fue un miembro de la Casa de Hohenzollern y Margrave de Brandeburgo-Bayreuth.

Familia 
Era el hijo menor de catorce hijos nacidos del Margrave Cristián Enrique de Brandeburgo-Bayreuth-Kulmbach con su esposa, la Condesa Sofía Cristiana de Wolfstein. Su padre murió el 5 de abril de 1708, casi tres meses antes de su nacimiento.

Junto a él, solo seis de sus hermanos alcanzaron la edad adulta: Jorge Federico Carlos, quien se convirtió en Margrave de Bayreuth; Alberto Wolfgang, quien murió en batalla en 1734; Dorotea Carlota, Condesa de Hohenlohe-Weikersheim, quien murió en 1712 después de solo siete meses de matrimonio, Sofía Magdalena, Reina de Dinamarca; Federico Ernesto; y Sofía Carolina, Princesa de Frisia Oriental.

Biografía 
Federico Cristián fue considerado excéntrico, en efecto la "oveja negra" de la familia. Para el tiempo de la muerte de su primo Jorge Guillermo, Margrave de Bayreuth (1726), vivía como teniente general danés en Wandsbek, en las cercanías de Hamburgo, y no estaba preparado para ninguna tarea de gobierno en el principado de Bayreuth. No ejerció su poder y dejó todo el control del principado a su hermano mayor Jorge Federico Carlos.

La muerte de su sobrino Federico sin heredero varón el 26 de febrero de 1763, no obstante, lo situó como el único miembro varón de la rama de Bayreuth de la familia, y en consecuencia, el nuevo Margrave de Bayreuth.

Después de la asunción del gobierno en Bayreuth, Federico Cristián intentó estabilizar las arruinadas finanzas mediante el recorte drástico de los costes de la corte en Bayreuth. La mayoría de artistas que habían trabajado ahí (entre otros, Carl von Gontard), fueron a Berlín a la corte del rey Federico el Grande. Casi todas las obras de construcción en los castillos y jardines fueron detenidas. Bayreuth se hundió de nuevo en el Provinzialität (estado provincia).

Matrimonio e hijos 
En Schaumburg an der Lahn el 26 de abril de 1732, Federico Cristián contrajo matrimonio con Victoria Carlota de Anhalt-Zeitz-Hoym (25 de septiembre de 1715 - 4 de febrero de 1772). Tuvieron dos hijas:
 Cristiana Sofía Carlota (Neustadt am Aisch, 15 de octubre de 1733 - Seidingstadt, 8 de octubre de 1757), desposó el 20 de enero de 1757 al Duque Ernesto Federico III de Sajonia-Hildburghausen.
 Sofía Magdalena (Neustadt am Aisch, 12 de enero de 1737 - Neustadt am Aisch, 23 de julio de 1737).

Cristiana, la única hija superviviente de Federico Cristián y Victoria Carlota, murió cuatro días después de dar a luz a una niña, quien solo sobrevivió a su madre por nueve días. Esta tragedia condujo al completo colapso del matrimonio de la pareja, que nunca se recobró de la pérdida.

Siete años más tarde y poco después de que Federico Cristián heredara el margraviato de Bayreuth (1764), él y Victoria Carlota se divorciaron. Victoria Carlota retornó a su patria, donde murió en 1792, veintitrés
años después que su anterior marido. Ninguno de los dos volvió a casarse.

Sin heredero varón, Federico Cristián se convirtió en el último miembro de la línea menor de Brandeburgo-Bayreuth, que había gobernado el principado desde 1603. A su muerte, Bayreuth fue heredado por su pariente distante, el Margrave Carlos Alejandro de Brandeburgo-Ansbach.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Margraves de Brandeburgo-Bayreuth del siglo XVIII (casa de Hohenzollern)
Nacidos en Sajonia-Anhalt
Fallecidos en Bayreuth